Hakudo Nakayama,  -  est un pratiquant japonais d'art martial et fondateur du style de iaido Muso Shinden-ryu. Né à Kanazawa, il déménage vers Tokyo à l'âge de 19 ans et intègre le dojo de Shingoro Negishi de Shindo Munen-ryū. Il reçoit les titres de Judan et Hanshi dans le Kendo et Shinto Muso-ryu (Jodo).

Voir aussi

Articles connexes 
 International Martial Arts Federation
 Iaido
 Jun'ichi Haga.
 Kiyoshi Nakakura
 Meijin

Liens externes 
 

 Encyclopedie de Aikido (Nakayama Hakudo)
  Portraits de Meijin

Sportif japonais
Membre fondateur de l'IMAF
Kenjutsu
Meijin
Hanshi
Naissance en février 1872
Naissance à Kanazawa
Décès en décembre 1958
Décès à 86 ans